Куган () — фамилия. Известные носители:
 Куган, Александр Владимирович (род. 1991) — белорусский футболист, полузащитник «Слуцка».
  (род. 1971) — ирландская художница, чьи перформансы были представлены в частности в Национальной галерее Ирландии и в бостонском Музее изящных искусств.
  — американская музыкантка.
  (ур. Хардести; род. 1965) — американская бегунья, чемпионка США в марафонском (1998) и полумарафонском (1999) беге, супруга Марка Кугана.
  (1930—1989) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс».
  (1846—1915) — американский политик, президент боро Манхэттен (1899—1901).
 Куган, Джеки (1914—1984) — американский киноактёр.
  (род. 1978) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Килкенни (2000, 2002—2003), победитель Межпровинциального чемпионата в составе команды Лейнстер (2002), брат Кена Кугана.
  (род. 1983) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Килкенни (2003).
  (род. 1966) — американский бегун и тренер, серебряный медалист Панамериканских игр в марафонском беге (1995), супруг Гвиннет Куган.
  (род. 1940) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Килкенни (1963, 1967, 1969, 1972), победитель Межпровинциального чемпионата в составе команды Лейнстер (1967), брат Кена Кугана.
  (1914—2014) — американский актёр, наиболее известный по роли Капитана Видео.
  (1922—2015) — американский военно-морской офицер, командующий 3-м флотом (1975—1976) и авиацией ВМФ США (1976—1980).
 Куган, Стив (род. 1965) — британский актёр, комик, кинопродюсер, и сценарист.
  (род. 1935) — ирландский журналист, редактор газеты The Irish Press (1968—1987), сын Эмонна Кугана.
 Куган, Том — ирландский хёрлер, победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе «Баллихейл Шемрокс» (2007).
  (1910—1984) — ирландский политик, член Палаты представителей (1954—1977), мэр Голуэя (1961—1962, 1969—1970, 1974—1975).
  (род. 1944) — ирландский политик, член Палаты представителей (1982—1987) и Сената (1997—2002), мэр Голуэя (1988—1989, 1994—1995).
  (1896—1948) — ирландский политик, член Палаты представителей (1944—1948), отец Тима Пэта Кугана.

  (также известен как Риф Куган; род. 1966) — американский кинематографист.